Старр () — англоязычная фамилия (псевдоним)

Топонимы 
 Старр — административно-территориальный округ штата Техас, США.
  — тауншип в штате Огайо, США.

Фамилия 
 Старр, Генри (1873—1921) — американский преступник времён Дикого Запада.
 Старр, Джек (род. ?) — американский метал- и блюз-гитарист.
 Старр, Джошуа (1907—1949) — американский византинист, автор работ по истории евреев в Византийской империи.
 Старр, Кейт (род. 1971) — австралийская хоккеистка на траве, двукратная олимпийская чемпионка 1996 и 2000 годов.
 Старр, Люсиль (1938—2020) — канадская певица, кантри-музыкант.
 Старр, Майк (род. 1950) — американский актёр.
 Старр, Майк (1966—2011) — американский музыкант, бас-гитарист группы Alice in Chains.
 Старр, Мартин (род. 1982) — американский актёр.
 Старр, Нава (род. 1949) — канадская шахматистка, международный мастер (1978) среди женщин.
 Старр, Стив (род. 1944) — американский фотокорреспондент, лауреат Пулитцеровской премии.
 Старр, Стивен Фредерик (род. 1940) — американский эксперт по России и Евразии.
 Старр, Честер (1914—1999) — американский историк.
 Старр, Энтони (род. 1975) — новозеландский актёр.

Псевдонимы 
 Белль Старр (настоящее имя Майра Мэйбл Ширли Рид Старр; 1848—1889) — известная американская преступница, часто называемая «Королевой бандитов».
 Бобби Старр (настоящее имя Элизабет Эванс; род. 1983) — американская порноактриса.
 Вайолет Старр (род. 1996) — американская порноактриса.
 Кэй Старр (настоящее имя Кэтрин Лаверн Старкс; 1922—2016) — американская певица.
 Наталья Старр (настоящее имя Katarzyna Tyszka; род. 1993) — американская порноактриса польского происхождения.
 Наташа Старр (настоящее имя Magdalena Tyszka; род. 1987) — американская порноактриса польского происхождения.
 Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки; род. 1940) — английский музыкант, участник The Beatles.
 Рэйчел Старр (настоящее имя Брэнди Харгроув; род. 1983) — американская порноактриса.
 Фредди Старр (настоящее имя Фредерик Лесли Фауэлл; 1943—2019) — английский комик, пародист и певец.
 Фредро Старр (настоящее имя Фред Скраггс; род. 1971) — американский исполнитель в стиле рэп, участник Onyx.
 Старр, Эдвин (настоящее имя Чарльз Эдвин Хатчер; 1942—2003) — американский певец в стиле соул.
 Эйден Старр (настоящее имя Annie Dusenbery; род. 1979) — американская порноактриса и порнорежиссёр.
 Эмли Старр (настоящее имя Мари-Кристин Марелс; род. 1958) — бельгийская певица и киноактриса.

Вымышленный персонаж 
 Карен Старр (настоящее имя Кара Зор-Л) или Пауэр Гёрл — персонаж комиксов издательства DC Comics.

См. также